Manuelita (Romance of the Rio Grande) – film del 1929 diretto da Alfred Santell
Manuelita – film di animazione del 1999 diretto da Manuel García Ferré